Les mots Gallicus, Gallica et Gallicum sont originellement trois déclinaisons (notamment le nominatif singulier masculin, féminin et neutre) d'un adjectif latin signifiant principalement « gaulois, de la Gaule ».

Sciences et techniques 
 En taxonomie, les mots gallicus, gallica et gallicum sont employés comme épithètes spécifiques pour nommer diverses espèces animales ou végétales. Pour les articles consacrés à de telles espèces, consulter les listes générées automatiquement : gallicus, gallica, gallicum.

Sciences humaines et sociales

Archéologie 
 Un murus gallicus est une construction en terre solidifiée par un empilement en couches entrecroisées de poutres horizontales avec un parement de pierres sèches, caractéristique des remparts gaulois.
 Lopus gallicum est une technique de construction reposant sur la mise en œuvre de trous précisément disposés dans une maçonnerie de pierre, pour y insérer des poutres de bois et permettre l'élévation d'une structure en bois.

 Droit 
 Le mos gallicus est une méthode de jurisprudence humaniste.

 Histoire 
 La bataille de Sena Gallica est une bataille qui se déroula durant l'automne 551 en mer Adriatique entre les flottes byzantine et ostrogothe, pendant la guerre des Goths.
 La Legio II Gallica est une légion romaine levée par le consul Caius Vibius Pansa vers 43 , remplacée par la Legio II Augusta en 27 
 La Legio III Gallica est une légion romaine levée par Jules César en 49 ou 48 , lors de la guerre civile l'opposant à Pompée.
 La Legio XVI Gallica est une légion romaine levée par Octave vers 40  pour combattre son rival Marc Antoine.

 Linguistique 
 Le tau gallicum est une lettre utilisée par les Gaulois pour retranscrire leur langue. Elle peut prendre diverses formes, analogues à Ꟈ, Đ, ð ou Θ.

 Culture et société 
 Édition et banques de données 
 Gallica est la bibliothèque numérique de la Bibliothèque nationale de France et de ses partenaires, en libre accès depuis 1997.
 Acta Botanica Gallica (1993-2011) ou Acta Botanica Gallica: Botany Letters (2012-2015), aujourd'hui Botany Letters, est une revue scientifique consacrée à la botanique.

 Littérature 
 Gallica est une trilogie de fantasy écrite par Henri Lœvenbruck, publiée en 2004.
 Bellum Gallicum (« La guerre des Gaules ») est un ouvrage d'histoire en sept livres où Jules César raconte sa victorieuse guerre des Gaules (58-52 ).
 La Chronica Gallica de 452 est une chronique historique de l'Antiquité tardive, éditée par Pierre Pithou en 1588.
 La Chronica Gallica de 511 est une chronique médiévale conservée dans un manuscrit de Madrid du .
 La Collectio Vetus Gallica (« vieille collection gauloise »), élaborée à Lyon vers 600, est la plus ancienne collection systématique de canons ecclésiastiques constituée dans la Gaule franque à l'époque mérovingienne.
 Flora Gallica : Flore de France est une flore publiée en 2014 par la Société botanique de France et Biotope Éditions.
 Le Florilegium Gallicum est une anthologie du , constituée d'extraits d'une quarantaine d'auteurs latins.
 L'''Hispana Gallica est une collection canonique dérivée de la Collectio Hispana, composée à la fin du . 
 Mars gallicus est une philippique dénonçant les ambitions françaises, écrite en 1635 par Cornelius Jansen.

 Musique 
 La Missa Gallica est une œuvre musicale de Bernard Lallement.

 Anthroponyme 
 Caius Rutilius Gallicus (v. 24-v. 91) est un sénateur et consul romain.
 Johannes Gallicus (1270-1320) est l'un des principaux théoriciens de lars antiqua'' (musique médiévale).

Toponyme 
 L'Ager gallicus (« terre gauloise ») est un territoire de la côte adriatique annexé par les Romains aux dépens des Sénons en 295 
 La Flandria Gallica est l'ensemble des terres d'expression romane ayant fait partie du comté de Flandre historique ; elle s'étend à cheval sur la France et la Belgique actuelles.
 Sena Gallica est la première colonie romaine instituée sur la côte adriatique, en 284 
 La via Gallica est une voie romaine du nord de l'Italie, qui reliait la via Postumia (près de Vérone) à Mediolanum (l'actuel Milan). 
 La via Salaria Gallica est une voie romaine qui reliait la via Flaminia à la via Salaria, au nord-est de Rome.

Notes et références 

Épithète spécifique